Перекрестовка — название населённых пунктов на Украине:

 Перекрестовка — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Перекрестовка — село в Роменском районе Сумской области.
 Перекрестовка — село в Сумском районе Сумской области.